Bosanquet ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Bosanquet (1848–1923), britischer Philosoph
 Day Bosanquet (1843–1923), britischer Admiral, 1909 bis 1914 Gouverneur von Südaustralien
 Esther Cleveland Bosanquet (1893–1980), Tochter des US-Präsidenten Grover Cleveland und seiner Frau Frances
 Lancelot Bosanquet (1903–1984), britischer Mathematiker
 Mary Bosanquet  (1739–1815), Methodistin (RGG)
 Robert Carr Bosanquet (1871–1935), britischer Archäologe (zum Beispiel Römisches Großbritannien, Kreta), Professor in Liverpool
 Robert Holford Macdowall Bosanquet (1841–1912), britischer Astronom, Astronomiehistoriker und Musiktheoretiker